The Thread of Life – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
The Thread of Life – cortometraggio del 1916 diretto da Ben F. Wilson (come Ben Wilson)
The Thread of Life – film tv del 1960 diretto da Owen Crump